

Presentación previa 
El checo Jiří Veselý fue el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El tenista de Bosnia y Herzegovina Damir Džumhur ganó el título, derrotando al español Pere Riba en la final, 7–64, 6–3. Fue el primer título Challenger en su carrera.

Cabezas de serie 

 Pere Riba (FINAL)
 Andreas Haider-Maurer (Primera ronda)
 Aljaž Bedene  (Semifinales)
 Julian Reister (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Adrian Ungur ''(Segunda ronda)
  Michael Berrer ''(Segunda ronda)
  Marsel Ilhan ''(Primera ronda)
  'Damir Džumhur (CAMPEÓN)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Mersin 2014